Richland puede hacer referencia a:

 Richland (Dakota del Sur).
 Richland (Georgia).
 Richland (Misisipi).
 Richland (Míchigan).
 Richland (Misuri).
 Richland (Pensilvania).
 Richland (Iowa).
 Richland (Nueva York).
 Richland (Indiana).
 Richland (Oregón).
 Richland (Nebraska).
 Richland (Texas).
 Richland (Washington).
 Richland (condado de Richland, Wisconsin).
 Richland (condado de Rusk, Wisconsin).